Dark City (1950), filme com Charlton Heston
 Dark City (1998), filme com William Hurt e Jennifer Connelly

Desambiguações de artes